

Персоналії 
 Штернберг Василь Іванович (1818—1845) — український живописець-пейзажист і жанрист.
 Джозеф фон Штернберг (1894—1969) — американський режисер, продюсер, сценарист та композитор австрійського походження.
 Штернберг Лев Якович (1861—1927) — російський і радянський етнограф, член-кореспондент АН СРСР відділу палеоазійських народів (1924), професор Петроградського університету (1918).
 Міхаель Кюхмайстер фон Штернберг — 28-й великий магістр Тевтонського ордена з 1414 по 1422 рік.
 Штернберг Павло Карлович (1865—1920) — російський астроном і революційний діяч.
 Чарльз Штернберг

Топоніми 
 Штернберг — місто в Німеччині, у Мекленбург-Передній Померанії.

Див. також 
 Еліезер Штейнбарг (1880—1932) — класик єврейської літератури, який писав твори на мові ідиш, байкар, драматург, поет, педагог, громадський діяч.